Далтон има више значења:
 Далтон, јединица за масу која се користи да изрази атомске и молекулске масе
 Далтон (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Далтон (Висконсин), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Висконсин
 Далтон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Далтон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Далтон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Далтон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Далтон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Далтон (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија

Особе 
 Џон Далтон, енглески физичар и хемичар
 Тимоти Далтон, енглески глумац